Juan Angeloni
Francesco Angeloni
Elias Angeloni
Angeloni (Santa Fé)
Grupo Angeloni

Desambiguação